

Гарш () — село в Польщі, в гміні Позездже Венґожевського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Гарш, Ґарш () — муніципалітет у регіоні Іль-де-Франс, департамент О-де-Сен